Гри́нсборо:

Название нескольких населённых пунктов в США:
 Гринсборо в Северной Каролине
 Гринсборо в Алабаме
 Гринсборо во Флориде
 Гринсборо в Джорджии
 Гринсборо в Мэриленде
 Гринсборо в Пенсильвании 
 Гринсборо в Вермонте
 Гринсборо — коммерческий аэропорт, расположенный в шести километрах к юго-западу от делового центра города Гринсборо, округ Хэйл (Алабама)
 Гринсборо — станция Вашингтонского метро